Ploulec'h  (también así en bretón) es una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito y cantón de Lannion.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Costas de Armor